Змагання зі спортивної гімнастики на ІІ Європейських іграх 2019 року пройшли з 27 по 30 червня у Мінську, Білорусь.

Медальний залік

Медалісти

Чоловічі результати

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Жіночі результати

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Результати кваліфікації збірної України 
Чоловіки — 3

Жінки — 3

Посилання
 https://minsk2019.by/en/tsrd/GAR/results 

Змагання на Європейських іграх 2019